Le Sexe des anges (Le voci bianche), film italien de Pasquale Festa Campanile et Massimo Franciosa sorti en 1964 ;
 Le Sexe des anges (Il sesso degli angeli), film italien d'Ugo Liberatore sorti en 1968 ;
 Le Sexe des anges (El sexo de los ángeles), film hispano-brésilien réalisé par Xavier Villaverde sorti en 2012